Pierre de Fermat (1601–1665), francouzský matematik
 FERMAT CZ s.r.o. (Fermat machinery), strojírenská skupina (Fermat CZ & Fermat Group: Praha, Brno, Pressl, HMB, Fermat Machine Tool, FERMAT Stroje Lipník (dříve STROJTOS Lipník), slovenská pobočka Fermat - J&F Stroje, s.r.o., obchodní pobočky FERMAT Ostrava (ČR), Prakovce (SR), Salgótarján (HU)